Gminy i miejscowości w Rumunii
 Rediu – gmina w okręgu Gałacz
 Rediu – wieś w okręgu Gałacz, w gminie Rediu

 Rediu – gmina w okręgu Jassy
 Rediu – wieś w okręgu Jassy, w gminie Rediu

 Rediu – wieś w okręgu Jassy, w gminie Ruginoasa
 Rediu – wieś w okręgu Jassy, w gminie Scânteia
 Rediu – wieś w okręgu Jassy, w gminie Brăești

 Rediu – wieś w okręgu Kluż, w gminie Aiton